Fabric – discoteca di Londra
 Fabric – organizzazione geometrica delle parti di una roccia
 Fabric – quartiere storico di Timișoara, municipio della Romania, dove sorge la Sinagoga Fabric